Petropawlowsk-Kamtschatski (, wiss. Transliteration: Petropavlovsk-Kamčatskij  – übersetzt: Peter-Paul-Stadt in Kamtschatka) ist die Hauptstadt der Region Kamtschatka in Russlands Föderationskreis Fernost. Petropawlowsk-Kamtschatski hat  Einwohner (Stand ). Hier befinden sich u. a. wissenschaftliche Einrichtungen zur Ozeanforschung, Fischereiwirtschaft und Geologie, daneben Werftindustrie. Am Ort befindet sich eine Monitoring-Station des SDCM-Systems.

Geschichte 
Petropawlowsk-Kamtschatski wurde 1740 gegründet und ist ein wichtiger Stützpunkt der Pazifikflotte der Russischen Marine.

Am  (dem Tag Peter und Paul) wurde der Navigator Iwan Jelagin von Vitus Bering ausgesandt, um den natürlichen Hafen in der Awatscha-Bucht für die Zweite Kamtschatkaexpedition zu erkunden. Die geschützte Lage in der Bucht und die Mündung des Awatscha-Flusses waren die Gründe für die Entwicklung zur wichtigsten Stadt von Kamtschatka.

Am 18. August 1854 unternahm ein britisch-französischer Schiffsverband, im Zuge des Krimkriegs, einen Angriff auf die Stadt und begann die Belagerung von Petropawlowsk-Kamtschatski. Die Stadt war aber in den Jahren zuvor durch Gouverneur Nikolai Murawjow-Amurski befestigt worden. Die Russen hatten eine nur kleine Garnison aus mehreren Hundert Mann und 67 Kanonen. Ihnen standen zahlenmäßig überlegene alliierte Landungstruppen und 218 Schiffskanonen gegenüber. Nach langem Beschuss landeten ca. 600 Soldaten südlich der Stadt, wurden jedoch nach schweren Gefechten von 230 Verteidigern abgewehrt und zum Rückzug gezwungen. Am 24. August landeten weitere 970 Alliierte östlich der Stadt, konnten sich aber ebenfalls nicht gegen 360 Russen durchsetzen. Danach verließen die Schiffe russische Gewässer. Die Verluste der Russen betrugen ca. 100 Mann, während die Verluste der Engländer und Franzosen ungefähr fünfmal höher waren.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Der Flughafen Petropawlowsk-Kamtschatski befindet sich in Jelisowo.

Religion

Söhne und Töchter der Stadt 

 Oleg Jerofejew (* 1940), russischer Admiral
 Igor Smirnow (* 1941), Präsident Transnistriens (1992–2011)
 Anatolij Mohiljow (* 1955), ukrainischer Politiker und von 2010 bis 2011 Innenminister
 Igor Makuschew (* 1964), Generalleutnant
 Warwara Selenskaja (* 1972), Skirennläuferin
 Margarita Marbler (* 1975), österreichische Freestyle-Skiläuferin
 Jelena Temerewa (* 1976), Zoologin und Hochschullehrerin
 Grigori Dobrygin (* 1986), Schauspieler
 Anatoli Oskin (* 1989), Biathlet
 Pawlo Ischtschenko (* 1992), israelischer Boxer
 Jelena Jakowischina (* 1992), Skirennläuferin
 Jelena Ossipowa (* 1993), Bogenschützin
 Iwan Kusnezow (* 1996), Skirennläufer

Städtepartnerschaften 
Petropawlowsk-Kamtschatski listet folgende Partnerstädte auf:
  Unalaska, Vereinigte Staaten, seit 1990
  Kushiro-shi, Japan, seit 1998
  Sewastopol, Ukraine, seit 2009

Klimatabelle

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Stadtverwaltung (russisch)
 Petropawlowsk auf mojgorod.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Region Kamtschatka
Ort mit Seehafen
Hauptstadt eines Föderationssubjekts Russlands
Gemeindegründung 1740